Международный теннисный турнир в Хобарте 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 21-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Хобарте с 5 по 11 января 2014 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Саманта Стосур (№ 18 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Гарбинье Мугуруса Бланко с 1-й попытки побеждает в финале одиночного турнира ассоциации.
 Клара Закопалова уступает 5-й подряд финал одиночного турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Интернациональная пара побеждает на тасманийском призе впервые с 2010 года.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Хобарте

 WTA Тур 2014

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Австралия
Теннис
Январь 2014 года
2014